Omidiyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Omīdīyeh (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 
 Omidiyeh (flygbas i Iran), 

Robotskapade Iranförgreningar